La Humanidad Hoy, es una pictórica-escultórica del artista plástico Roberto Roque inaugurada en 1996; se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Es un mural pintado sobre un monolito de 67 toneladas, 6 metros de altura y 4 metros de ancho, que fue trasladado en 1984 desde el surponiente de la Ciudad de México a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales y que al parecer fue expulsado por el Volcán Xitle.

Esta pintura envolvente se divide en cuatro frentes en las cuales el artista pretende recuperar el pasado del hombre quien debe integrarse a la naturaleza para evitar la depredación del ambiente y el holocausto.

Referencias 

Esculturas urbanas de México del siglo XX
Arquitectura de México de 1996
Naucalpan de Juárez
Monolitos de México
Esculturas de 1996
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México